è un cognome giapponese. Può riferirsi a:
Nobuo Uematsu – compositore e musicista giapponese
Emiko Uematsu – politico giapponese
Hitoshi Uematsu – pattinatore di short track giapponese
Kenji Uematsu – judoka spagnolo
Kiyoshi Uematsu – judoka spagnolo
Nathaniel Makoto Uematsu – vescovo giapponese
Toshie Uematsu – wrestler giapponese